Fear of God bezeichnet:
 eine Schweizer Band, siehe Fear of God (Schweiz)
 eine US-amerikanische Band, siehe Fear of God (USA)